Кушинг има више значења:
 Кушинг (Ајова)
 Кушинг (Тексас)
 Кушинг (Небраска)
 Кушинг (Оклахома)